

Константув — село в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Константув — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства